Emil Sundberg kan syfta på:

* Emil Sundberg (1863–1952), svensk jurist och ämbetsman
 Emil Sundberg (1882–1977), svensk jurist och ämbetsman